Йоханнес Биттер (; род. 2 сентября 1982, Ольденбург) — немецкий гандболист, выступает за немецкий клуб «Гамбург».

Карьера

Клубная 
Йоханнес Биттер начинал свою карьеру в немецком клубе «Альтйюрхден», который выступал во втором дивизионе. В 2002 году Биттер перешёл в «Вильхельмсхавенер», где провёл один сезон. В 2003 году Йоханнес Биттер перешёл в «Магдебург», с составе которого в сезоне 2006/07 выиграл кубок ЕГФ. В 2007 году Йоханнес Биттер перешёл в «Гамбург», с которым выиграл чемпионат Германии, лигу чемпионов ЕГФ, суперкубок Германии, кубок Германии. После того, как «Гамбург» в сезоне 2015/16 был снят с чемпионата Германии. С сезона 2016/17 Биттер перешёл в немецкий клуб «Штутгарт». Летом 2021 года вернулся в «Гамбург».

В сборной 
Йоханнес Биттер выступал за сборную Германию и провёл за сборную 144 матча и забросил 1 мяч.

Титулы 
Командные
 Чемпион Германии: 2011
 победитель Лиги чемпионов: 2013
 Победитель суперкубка Германии: 2009, 2010
 Обладатель кубка Германии: 2010
 Обладатель кубка ЕГФ: 2007
 Победитель чемпионата Европы: 2007

Статистика 
Статистика Йоханнес Биттер в сезоне 2018/19 указана на 26.11.2018

Примечания

Ссылки 
 Сайт Йоханнеса Биттера
 
 
 на сайте Бундеслиги
 
 на сайте http://www.sports-reference.com 

Гандболисты по алфавиту
Гандбольные вратари
Гандболисты Германии
Игроки сборной Германии по гандболу
Чемпионы мира по гандболу
Гандболисты на летних Олимпийских играх 2008 года
Чемпионы Германии по гандболу
Игроки ГК «Магдебург»
Игроки ГК «Гамбург»